een deel van een stengel
 een (deel van een) wortel
 een informeel synoniem voor een paard
 Knol (bedrijf), een fabrikant van Groninger koek
 Knol (geologie), een verschijningsvorm van gesteente of mineralen
 Knol (plaats), een gehucht in de Nederlandse gemeente Terneuzen
 De Knol (wierde), een voormalige wierde en boerderij in de Nederlandse gemeente Het Hogeland
 Google Knol, een Google-kennisproject
 Knology, aangeduid met de NASDAQ-tickercode KNOL

Personen

Achternaam 
 Aaltje Emmens-Knol, een Nederlands burgemeester
 Ankie Broekers-Knol, een Nederlands politica
 Edo Knol, een Nederlands voetballer
 Enzo Knol, een Nederlands vlogger
 Henk Knol (dichter), een Nederlands protestants dichter
 Henk Knol (politicus), een Nederlands politicus
 Jaap Knol, een Nederlands atleet
 Jacobus Knol, een Nederlands schrijver
 Jacqueline Knol, een Nederlands softballer
 Jopie Knol, een Nederlands politica 
 Klaas Knol, een Nederlands hoogleraar en longarts
 Loeki Knol, een Nederlands actrice en zangeres
 Milan Knol, een Nederlandse videomaker op het videoplatform YouTube
 Monique Knol, een Nederlands wielrenster
 Ruud Knol, een Nederlands voetballer
 Tim Knol, een Nederlands singer-songwriter
 Wim-Bart Knol, een Nederlands ultraloper

Voornaam 
Knol Tate, een Amerikaans musicus